Princ Ahmed (; 1465 — 1513) je bio najstariji sin sultana Bajazita II, i prestolonaslednik Osmanskog prestola do 1512. godine.

Biografija 
Princ Ahmed je bio najstariji sin Bajazita II, on je bio rođen u Amasiji 1465. godine. Ahmedova majka je najverovatnije bila glavna konkubina sultana Bajazita, Bulbul-hatun. Ahmed je imao tri starije sestre; Hatidže, Seldžuk i Hundi. Njegov otac je stupio na presto 1481. godine, malo posle stupanja na presto, Bajazit je poslao Ahmeda u Amasiju, Princ Korkut (Drugi Bajazitov sin) je bio poslat u Manisu, a treći Princ Selim je bio poslat u Trapezunt. Nakon što je princ Korkut svojevoljno napustio Manisu, princ Ahmed je postavljen za novog guvernera Manise, a Korkut je prebačen u Amasiju. Narod i vojska uopšte nisu voleli Ahmeda, ali zato je on imao podršku velikog vezira, Hadim Ali-paše. Njegovog brata Korkuta su voleli stanovnici Manise, a njegovog najmlađeg brata Selima su podržavali janjičari i istanbulski narod. I ako je Selim bio najtalentovaniji princ od Bajazitovih sinova, Bajazit je za svog naslednika video upravo Ahmeda. Međutim, janjičari su u korist Selima svrgnuli Bajazita sa prestola i time je Selim postao novi osmanski sultan. Kasnije je Selim proterao Bajazita u Dimetoku, ali on je ubrzo umro.

Borba protiv Selima 
Selim je kao novi padišah predložio Korkutu da ponovo bude guverner Manise, a Ahmedu je predložio Konju. Njih dvojica su to prihvatili, ali ubrzo se Ahmed pobunio. Ahmed je poslao svog sina da zauzme Bursu, i on ju je posle tri dana zauzeo. Nešto kasnije, Selim je sa vojskom jurišao na Ahmeda, ali sobzirom da su janjičari podržavali Selima, Ahmed je izgubio bitku. Odmah posle bitke, Ahmed i njegovi sinovi bili su pogubljeni.

Potomstvo
Princ Ahmed je imao sedam sinova:
 Princ Sulejman (? — 1513); umro je od kuge u Kairu. Imao je dve ćerke.
 Princ Aladin (? — 1514); umro je od kuge u Kairu. Bio je oženjen 1509. godine ćerkom sultanije Ajnišah, Neslihan-sultanijom, sa kojom je imao ćerku:
 sultanija Hvandi (); udata za Sunulah-bega, namesnika Kastamonua 
 Princ Osman (? — 1513); ubijen u Bursi od strane Selima I
 Princ Kasim (1501 — 1518); ubijen u Kairu od strane Selima I
 Princ Ali (1499 — 1513); ubijen od strane Selima I
 Princ Mehmed (1500 — 1513); ubijen od strane Selima I
 Princ Murat (1495 — 1519); odbegao u Persiju kod Šaha Ismaila, sa čijom se kćeri, Šahnavaz Begum, oženio 1513. godine. Umro je u Persiji 1519. godine. Iz braka je imao jednu ćerku:
 sultanija Asitanšah ()

Za njim su ostale četiri kćeri: 
 sultanija Kameršah (); udata 1508. godine za Mustafa-bega, namesnika Lezbosa. Iz braka je imala kćerku.
 sultanija Fatma (); udata 1508. godine za glavu janjičarskog korpusa, Mehmed-bega
 sultanija Fahrihan (); udata 1508. godine za Silahtar Sulejman-bega
 sultanija Hanzade (); udata za Ahmed-bega. 

Рођени 1466.
Умрли 1513.
Османско царство